Бундеслига 2014/2015 — 52-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат проводился с 22 августа 2014 года по 23 мая 2015 года. Между первым и вторым кругом чемпионата состоялся перерыв с 22 декабря 2014 года до 29 января 2015 года, в каждом круге было проведено 17 туров. В турнире приняли участие 18 команд. 26 апреля 2015 года чемпионом Германии в 25-й раз стала мюнхенская «Бавария».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Нюрнберг» и «Айнтрахт (Брауншвейг)». «Нюрнберг» проведя в Бундеслиге пять сезонов подряд, занял 17-е место, «Айнтрахт» завершил сезон на 18-м месте, не сумев закрепиться в элитном дивизионе.

В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн», который возвращается в элитный дивизион спустя два сезона, и занявший второе место «Падерборн 07», который сыграет в Бундеслиге впервые в истории.

«Гамбург», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с «Гройтером (Фюрт)». Оба матча закончились вничью, но «Гамбург» остался в Бундеслиге за счёт мяча, забитого на чужом поле.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге

Потуровая таблица 

Источник: www.bundesliga.de

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Примечание:
В скобках указаны голы забитые с пенальти.
Источник: kikcer.de

Ассистенты 

Источник: kikcer.de

Гол+пас 

Источник: kikcer.de

Статистика вратарей 

Примечание:
Указаны голкиперы, отыгравшие не менее 4 «сухих» матчей.
Источник: transfermarkt.de

Рекорды чемпионата 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 14/02/2015 «Бавария» 8:0 «Гамбург»
 Самая крупная победа гостей (+6):
 21/02/2015 «Падерборн 07» 0:6 «Бавария»
 Самое большое количество забитых мячей (9):
 25/10/2014 «Айнтрахт» 4:5 «Штутгарт»
 14/02/2015 «Байер 04» 4:5 «Вольфсбург»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (8):
 14/02/2015 «Бавария» 8:0 «Гамбург»
 Победная серия (8): «Бавария» с 10-го по 17-й тур
 Беспроигрышная серия (17): «Бавария» с 1-го по 17-й тур
 Серия ничьих (4): «Фрайбург» с 4-го по 7-й тур
 Безвыигрышная серия (16): «Ганновер 96» с 17-го по 32-й тур
 Серия поражений (5):
 «Боруссия (Дортмунд)» с 6-го по 10-й тур
 «Гамбург» с 25-го по 29-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (7): «Бавария» с 3-го по 9-й тур
 Серия матчей без забитых голов (6):
 «Падерборн 07» с 22-го по 27-й тур
 «Гамбург» с 24-го по 29-й тур

Тренеры, капитаны и технические спонсоры команд

Тренерские изменения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига на Kicker.de
 Бундеслига на UEFA.com
 Немецкий футбол
 Бундеслига на Sportbox.ru

2014
Германия
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт в Германии в 2014 году
Спорт в Германии в 2015 году